Název Krchleby má více obcí:
 Krchleby (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Krchleby (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Krchleby (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Krchleby (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk

… a částí obcí:
 Krchleby (Křečovice) – část obce Křečovice v okrese Benešov
 Krchleby (Staňkov) – část města Staňkov v okrese Domažlice
 Krchleby (Pardubice) – součást místní části Pardubic-Lánů na Důlku

… a další stavby:
 Krchleby (tvrz) – zaniklá tvrz ve stejnojmenné části Pardubic

Externí odkazy